Il tabellone singolare del Gevrey-Chambertin Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Guillaume Raoux. In finale ha sconfitto Henrik Holm con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Jan Gunnarsson (secondo turno)
  Cristiano Caratti (primo turno)
  Nuno Marques (semifinali)
  Tom Nijssen (secondo turno)

 Assente
  Martin Sinner (quarti di finale)
  Patrick Baur (secondo turno)
  Jacco Eltingh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Gevrey-Chambertin Challenger 1990